Hinkley – area non incorporata della California, negli Stati Uniti d'America
 Ghiacciaio Hinkley (Hinkley Glacier) – ghiacciaio dell'Antartide
 Tim Hinkley – tastierista e pianista britannico